Josafat es un nombre hebreo, יָהוֹשָׁפָט que significa «Yavé juzga». Designa a varios personajes históricos y literarios y un valle en Israel:

Personajes bíblicos (en la Biblia aparecen hasta seis personajes con este nombre, destacando estos tres):
Josafat, cuarto rey de Judá.
Josafat, hijo de Ajilud, portavoz de David y Salomón.
Josafat, hijo de Paruaj, uno de los doce gobernadores de Salomón, cargo que hereda de su padre.
Josafat, padre de Jehú, rey de Israel.  

Santos católicos:
Josafat, legendario príncipe y santo católico de la India que aparece en la leyenda de Barlaam y Josafat.
Jozafat Kuncewicz, San Josafat, mártir y santo de la Iglesia Católica Rutena, nacido en Lituania.
Josafata Hordashevska, beata Josafata, religiosa greco-católica ucraniana, fundadora de las Siervas de María Inmaculada.

Escritores:
Juan Josafat Ben Ezra, seudónimo del escritor y sacerdote jesuita nacido en Chile, Manuel Lacunza.

Personajes históricos:
Josafat F. Márquez (1884-1964), militar y político mexicano, constituyente de 1917, que participó en la Revolución mexicana.

Josafat Roel Pineda (1921-1987), Folclorista, etnomusicólogo y antropólogo peruano, participó en excavaciones arqueológicas con John Rowe y fue uno de los fundadores de la Sociedad Peruana de Folklore.

Lugares:
 Valle de Josafat a las afueras de Jerusalén.
 Parque Josaphat, en la municipalidad de Schaerbeek en Bruselas.

Libros
 Josafat es una obra literaria escrita por el catalán Prudenci Bertrana el año 1906.